Delos o Delo è un'isola della Grecia
 Delos è il luogo immaginario in cui è ambientato il film Il mondo dei robot 
Delos Inc. è un'organizzazione immaginaria presente nella serie televisiva Westworld
 Delos Books è una associazione culturale e casa editrice
 Delos è una rivista di fantascienza edita da Delos Books